Sandvika (Viken), een plaats in de Noorse gemeente Bærum
 Sandvika (Aust-Agder), een plaats in de Noorse gemeente Tvedestrand
 Sandvika (Hedmark), een plaats in de Noorse gemeente Stange
 Sandvika (Nordland), een plaats in de Noorse gemeente Gildeskål
 Sandvika (Nord-Trøndelag), een plaats in de Noorse gemeente Lierne
 Sandvika (Sør-Trøndelag), een plaats in de Noorse gemeente Frøya